El término Archivo General de la Nación puede aludir, en esta enciclopedia, a:

 Archivo General de la Nación de Argentina
 Archivo General de la Nación de Colombia
 Archivo General de la Nación de El Salvador
: Archivo General de la Administración de España
 Archivo General de Centro América
 Archivo General de la Nación de México
 Archivo General de la Nación de Nicaragua
 Archivo General de la Nación del Perú
 Archivo General de la Nación de República Dominicana
 Archivo General de la Nación de Uruguay
 Archivo General de la Nación de Venezuela